Koizumi ist der Name folgender Orte:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Gunma, eingemeindet nach Ōizumi (Gunma)
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Fukushima, eingemeindet nach Kōriyama
 ein ehemaliges Dorf im Ampachi-gun in der Präfektur Gifu, eingemeindet nach Ōgaki
 ein ehemaliges Dorf im Kani-gun in der Präfektur Gifu, eingemeindet nach Tajimi
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Hiroshima, eingemeindet nach Mihara
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Miyagi, eingemeindet nach Motoyoshi (Miyagi)
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Shizuoka, eingemeindet nach Susono
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Yamanashi, eingemeindet nach Hokuto (Yamanashi)
 ein japanisches Lehen, siehe Koizumi (Han)

Koizumi ist der Familienname folgender Personen:
 Ariane Koizumi (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Asaka Koizumi (* 1988), japanische Fußballschiedsrichterin
 Koizumi Chikashi (1886–1927), japanischer Lyriker
 Fumio Koizumi (1927–1983), japanischer Musik-Ethnologe
 Gen’ichi Koidzumi (1883–1953), japanischer Botaniker
 Gunji Koizumi (1885–1965), Begründer des britischen Judo
 Koizumi Hiroshi (1926–2015), japanischer Schauspieler
 Jun’ichirō Koizumi (* 1942), japanischer Politiker, Abgeordneter, Staatsminister (Premier, Gesundheit, Post)
 Junji Koizumi (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Koizumi Jun’ya (1904–1969), japanischer Politiker, Abgeordneter und Staatsminister (Verteidigung)
 Kazuhiro Koizumi (* 1949), japanischer Dirigent
 Kazunari Koizumi (* 1993), japanischer Eishockeyspieler
 Kazuya Koizumi (* 1973), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Kei Koizumi (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Keiji Koizumi (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Koizumi Kishio (1893–1945), japanischer Maler　
 Kōtarō Koizumi (* 1978), japanischer Schauspieler
 Koizumi Matajirō (1865–1951), japanischer Politiker, Abgeordneter und Staatsminister (Kommunikation)
 Satoshi Koizumi (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Shinjirō Koizumi (* 1981), japanischer Politiker, Abgeordneter
 Koizumi Shinzō (1888–1966), japanischer Wirtschaftsfachmann
 Takashi Koizumi (* 1944), japanischer Filmregisseur
  Koizumi Yakumo (1850–1904), irisch-griechischer Schriftsteller, siehe Lafcadio Hearn
 Yoshiaki Koizumi (* 1968), japanischer Spieleentwickler
 Yoshio Koizumi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Yūto Koizumi (* 1995), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kabinett Koizumi